Antoine Waked (né le  à Saint-Bruno-de-Montarville, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2013, il commence sa carrière avec les Huskies de Rouyn-Noranda dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il passe professionnel avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine de hockey en 2017.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2013-2014 || Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ ||48 ||3 ||5 ||8 ||33 ||7 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2014-2015 || Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ ||61 ||15 ||16 ||31 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ ||48 ||11 ||27 ||38 ||47 ||19 ||4 ||2 ||6 ||21
|-
|2016-2017 || Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ ||67 ||39 ||41 ||80 ||67 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-	
|2017-2018 || Rocket de Laval || LAH ||63 ||7 ||4 ||11 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Rocket de Laval || LAH ||27 ||2 ||3 ||5 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019|| Mariners du Maine || ECHL ||7 ||1 ||3 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Thunder de l'Adirondack || ECHL ||6 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Rocket de Laval || LAH ||32 ||2 ||3 ||5 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Fuel d'Indy || ECHL || 44 ||6 ||7 ||13 ||67 ||4 ||1 ||0 ||1 ||14
|-

Trophées et distinctions

Ligue de hockey junior majeur du Québec 

 Il remporte la Coupe Président avec les Huskies de Rouyn-Noranda en 2015-2016.

Références 

Naissance en mai 1996
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur du Rocket de Laval
Joueur des Mariners du Maine (ECHL)
Joueur du Thunder de l'Adirondack
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Fuel d'Indy